Sinz bezeichnet:
 Sinz, Ortsteil der Gemeinde Perl im Saarland

Sinz ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Sinz (* 1969), deutsche Apothekerin und Hochschullehrerin
 Egon Sinz (1928–2008), österreichische Psychologe und Heimatkundler
 Elmar Sinz (* 1951), deutscher Professor für Wirtschaftsinformatik
 Heinrich Sinz (1871–1951), deutscher Pfarrer und Heimatforscher
 Herbert Sinz (1913–1989), deutscher Historiker und Schriftsteller
 Josef Sinz († 2010), deutscher Sänger und Hochschullehrer
 Ricky Sinz (* 1980), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Volker Sinz (* 1935), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Sins